Eldor Azamat o'g'li Sjomoerodov (Jarkoergan, 29 juni 1995) is een Oezbeeks voetballer die als centrumspits speelt. Sjomoerodov tekende in oktober 2020 voor Serie A-club Genoa CFC.

Carrière 
Sjomoerodov maakte zijn professioneel debuut op 5 maart 2016 voor FC Bunjodkor in de Oliy liga in een match tegen Neftçi Fargʻona. Bunjodkor won de wedstrijd met 2–0, Sjomoerodov maakte ook meteen zijn eerste doelpunt.

In 2017 maakte hij een overstap naar de Russisch eersteklasser FK Rostov dat €300.000,- voor hem neertelde. Het duurde wel bijna een jaar vooraleer hij mocht debuteren in het eerste elftal.

In oktober 2020 genoot hij van interesse van Genoa CFC, dat hem toen voor €7.500.000,- kocht. Zijn debuut voor deze club maakte hij op 19 oktober in een Serie A-match tegen Hellas Verona, de wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0–0.

Interlandcarrière 
Sjomoerodov maakte op 3 september 2015 zijn interlanddebuut in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jemen (1–0 winst). Zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg maakte hij in zijn tweede wedstrijd, dit was tegen Bahrein (0–4 winst).

Erelijst 

Oezbeeks voetballer